Сборная Иордании по футболу — национальная футбольная команда Иордании. Сборная управляется Футбольной ассоциацией Иордании. Сборная ни разу не участвовала в финальной стадии чемпионата Мира. Наивысшим достижением команды считается выход в четвертьфинал Кубка Азии в 2004 и 2011 году. По состоянию на 22 октября 2020 года сборная занимает 97-е место в рейтинге ФИФА.

История 

Первый международный матч Иорданской сборной был сыгран в 1953 году в Египте, где команда проиграла со счетом 3:1 Сирии. Первый Чемпионат мира, в котором Иордания принял участие был в 1986 году. Впервые в истории, Иордании получили право на финальный раунд чемпионата мира по футболу в 2014 году.

Первый (иорданский) футбольный тренер, Мохаммад Авад (отец Аднана Авада), добился достижения за сборную Иордании в период между 1992 и 1999 годами, когда он впервые помог своей стране выиграть Международный турнир 1992 года и оба турнира на Арабские играх, начиная с 1997 года в Бейруте и 1999 года в Аммане.

Иордания начала продвигаться, под руководством сербского тренера Бранко Смилянича, который помог Иордании достичь больших результатов в 2002 в квалификации первого раунда на Чемпионат мира, но не смог помочь Иордании претендовать на выход в следующий раунд.

Чемпионат Мира 
 С 1930 по 1986 — не принимала участие.
 С 1986 по 2022 — не прошла квалификацию

Кубок Азии 
 С 1956 по 1968 — не принимала участие.
 1972 — не смогла выйти в финальную стадию.
 1976 — не принимала участие.
 1980 — не принимала участие.
 1984 — не смогла выйти в финальную стадию.
 1988 — не смогла выйти в финальную стадию.
 1992 — не принимала участие.
 1996 — не смогла выйти в финальную стадию.
 2000 — не смогла выйти в финальную стадию.
 2004 — четвертьфинал.
 2007 — не смогла выйти в финальную стадию.
 2011 — четвертьфинал.
 2015 — групповой этап
 2019 — 1/8 финала

Тренеры 
  Миклош Вадас (1966—1967)
  Джордж Скиннер (1968—1969)
  Мохаммад Авад (1972—1975)
  Дэнни Макленнэн (1978—1980)
  Мохаммад Авад (1985—1986)
  Эдсон Таварес (1986—1987)
  Слободан Богданович (1988—1989)
  Тони Банфилд (1989—1990)
  Иззат Хамза (1991—1992)
  Александр Максименков (1992—1993)
  Иззат Хамза (1994—1995)
  Мохаммад Авад (1996—2000)
  Бранко Смилянич (2001—2002)
  Махмуд аль-Гохари (2002—2007)
  Нело Вингада (2007—2009)
  Аднан Хамад (2009—2013, 2021—н.в.)
  Хусам Хасан (2013—2014)
  Ахмед Абдель-Кадер (2014)
  Рэй Уилкинс (2014—2015)
  Паул Пут (2015—2016)
  Гарри Реднапп (2016)
  Абдулла Абу Зема (2016)
  Абдулла Месфер (2016—2017)
  Джамаль Абу-Абед (2017—2018)
  Витал Боркелманс (2018—2021)

Примечания

Ссылки 
 Сборная Иордании на сайте ФИФА

Иордания
Сборная Иордании по футболу